Пер-О́ге Скрёдер (; 4 августа 1978, Сарпсборг, Норвегия) — норвежский хоккеист, левый нападающий. Завершил игровую карьеру в 2017 году.

Карьера

Клубная карьера 
Скрёдер начал свою карьеру хоккеиста в команде «Спарта Уорриорз», за который он отыграл один сезон в Норвежской элитной серии. Затем он отыграл два года в «Лиллехаммере», прежде чем вернуться ещё на один сезон в «Спарту». Летом 1998 года Скрёдер подписал контракт с клубом «Фрёлунда» из Шведской элитной серии. За «Фрёлунду» Пер-Оге отыграл два сезона, но хорошей результативностью так и не отметился. В сезоне 2000/01 он выступал за «Линчёпинг». Скрёдер помог «Линчепингу» перейти в Элитную серию. С 2001 по 2005 год Скрёдер играл в команде «ХВ71», с которым он в 2004 году впервые в своей карьере стал чемпионом Швеции.

Сезона 2005/06 Скрёдер провёл в «Сёдертелье». После сезона он не стал продлевать контракт с клубом, а перешёл в «МОДО». Вместе с «МОДО» Пер-Оге стал двукратным чемпионом Швеции, выиграв трофей в 2007-м году. Сезон 2008/09 стал для Скрёдера лучшим в карьере: он стал лучшим снайпером и бомбардиром Элитной серии, а также был признан игроком года в Норвегии.

В сезоне 2011/12 Скрёдер стал лучшим бомбардиром Элитной серии среди иностранцев, набрав 51 результативный балл. По окончании сезона Пер-Оге продлил с «МОДО» контракт ещё на два года.

Международная карьера 
В составе сборной Норвегии Скрёдер принял участие в юниорском чемпионате Европы 1995 и молодёжном чемпионате мира 1997 года в группе B. За основную сборную он выступал в Первом дивизионе чемпионата мира в 2002, 2003 и 2004 годах, а на чемпионате мира элитной группы: 1997,  1999, 2000, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2012 годах. Скрёдер также принимал участие в Зимних Олимпийских играх-2010 в Ванкувере.

Статистика

Клубная карьера 

 a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Квалификационном турнире Элитной серии.
 a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Плей-аут.

Международные соревнования

Достижения

Командные 
Швеция

Личные 
Швеция

Международные

Другие

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Норвегии
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Спарта Уорриорз»
Игроки ХК «Лиллехаммер»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК «Линчёпинг»
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Эрншёльдсвикс»
Игроки сборной Норвегии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года